Østrup steht für folgende geografischen Objekte in Dänemark:

 Østrup Sogn, Kirchspielgemeinde auf Fyn, Nordfyns Kommune
 Østrup (Nordfyns Kommune), Ort in Østrup Sogn
 Østrup (Vesthimmerlands Kommune), Ort in der Vesthimmerlands Kommune

Østrup ist der Familienname folgender Personen:

 Lauritz Christian Østrup (1881–1940), dänischer Fechter